Friedrich Wilhelm Andreä oder Friedrich Wilhelm Andreae ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm Andreä (Verleger) (* um 1786; † 1844), deutscher Verleger
 Friedrich Wilhelm Andreae (1822–1872), Handelsschullehrer, Schuldirektor